Ахуаке-калианские языки — гипотетическая языковая семья, объединяющая 2 наиболее плохо задокументированных индейских языка Южной Америки:

 арутани (также известен как Aoaqui, Auake, Auaque, Awake, Oewaku, Orotani, Uruak, Urutani)
 сапе (также известен как Caliana, Chirichano, Kaliana, Kariana)

В лучшем случае они имеют лишь отдаленное родство, но Кауфман (1990) находит связь убедительной. Однако Миглиаза и Кэмпбелл (1988) утверждают, что нет никаких доказательств их связи.

Ахуаке-калианские языки входят в предполагаемую макро-пуйнавскую макросемью вместе с пуйнавскими языками, катукинскими языками и языком маку.

Vocabulary

Миглиаза (1978) 
Миглиаза (1978) составил следующий список Сводеша для языков арутани, сапе и маку:

 {| class="wikitable sortable"
!№
!русский
!арутани
!сапе
!маку
|-
|1
|я
|maykate/ma-/tsa-
|mɨ
|teːne
|-
|2
|ты
|kaykate/ka-
|kapɨ
|eːne
|-
|3
|мы
|materya
|mɨyono
|teːkene
|-
|4
|этот
|kiʔa
|tɨsa
|ki
|-
|5
|тот
|ayta
|tɨsami
|kwa
|-
|6
|кто
|maʔayokə
|pante
|toči
|-
|7
|что
|maya
|pemente
|čini
|-
|8
|не
|ãʔãy
|atsam/ɨka
|laʔa
|-
|9
|всё
|kitate
|kawen
|peʔtaka
|-
|10
|много
|kaʔtyaw
|kawen
|eːsuʔu
|-
|11
|один
|kyoana/kyano
|koka
|nokuðamu
|-
|12
|два
|komana
|kɨrya
|baʔta
|-
|13
|большой
|kwaya
|konən
|bote
|-
|14
|длинный
|šawi
|karya
|kaxi
|-
|15
|маленький
|sikipi
|to
|kudi
|-
|16
|женщина
|kari
|kapay
|neːlabə
|-
|17
|мужчина
|maʔkya
|kwa
|laːsəba
|-
|18
|человек
|kina
|kamon
|dzoʔkude
|-
|19
|рыба
|kotom
|pə
|meʔkəsa
|-
|20
|птица
|yopsa
|čam
|iːduba
|-
|21
|собака
|toari
|to
|dzoʔwi
|-
|22
|вошь
|koʔka
|čo
|iːne
|-
|23
|дерево
|šapi
|tapa
|oːba
|-
|24
|семя
|kuka
|ku
|küːte
|-
|25
|лист
|aña
|muyra
|deːmu
|-
|26
|корень
|aša
|tu
|leːmekeči
|-
|27
|кора
|kõhã
|kui/kuy
|čiːmu
|-
|28
|кожа
|kõhã
|kuy
|čːmu
|-
|29
|плоть
|mitsa
|mɨan
|muči
|-
|30
|кровь
|kaña
|tsom
|leːme
|-
|31
|кость
|mo
|wina
|aːmu
|-
|32
|жир
|wiñaya
|kun
|eːkünü
|-
|33
|яйцо
|kokama
|kupi
|küʔte
|-
|34
|рог
|širipya
|wina
|eːkatso
|-
|35
|хвост
|mašya
|upi
|neːto
|-
|36
|перо
|oša
|ičam upa
|kuːte
|-
|37
|волос
|oša
|pa
|kuːte
|-
|38
|голова
|kwate
|moynaku
|keːte
|-
|39
|ухо
|watika
|awi
|čikaʔte
|-
|40
|глаз
|kohap
|amku
|sukute
|-
|41
|нос
|wa/kwa
|ayku
|pi
|-
|42
|рот
|maʔa
|itu
|wɨːči
|-
|43
|зуб
|ka
|pɨka
|wuːmu
|-
|44
|язык
|takõhã
|matu
|duːte
|-
|45
|коготь
|šopti
|ičam aypa
|sukuči
|-
|46
|нога
|šate
|ikora
|basuku
|-
|47
|колено
|korokopsa
|mɨney
|basəkate
|-
|48
|рука
|maša/mama
|piča apa
|suku
|-
|49
|живот
|tsya
|tukuy
|sɨkɨči
|-
|50
|шея
|šoropaña
|pokoy
|lipite
|-
|51
|грудь
|kotsa
|wi
|čüčü
|-
|52
|сердце
|kirakote
|pokowi
|səbuku
|-
|53
|печень
|ika
|mapi
|iːsa
|-
|54
|пить
|oyta/ayta
|pe
|mi
|-
|55
|есть
|pa/kapa
|ko/ku
|ki
|-
|56
|кусать
|psa/pasa
|pu
|bü
|-
|57
|видеть
|kina
|mow
|ku
|-
|58
|слышать
|ko
|man
|ne
|-
|59
|знать
|kina
|mow
|nimi
|-
|60
|спать
|anə
|paku/ku
|we
|-
|61
|умирать
|atay
|siya
|kinə
|-
|62
|убивать
|rio (beat)
|kaya
|šipinu
|-
|63
|плавать
|ša
|pə
|lawa
|-
|64
|летать
|šan
|karu
|nü
|-
|65
|ходить
|ma
|paru
|te
|-
|66
|приходить
|mana
|ma
|na
|-
|67
|ложиться
|kio/taa
|pɨre
|ða
|-
|68
|садиться
|naka
|maye
|sɨkɨ
|-
|69
|стоять
|kara
|pa
|kəy
|-
|70
|давать
|matso
|emeyma
|se
|-
|71
|говорить
|mataka/tsama
|mo
|šini/šibu
|-
|72
|солнце
|uši
|ñam
|keʔle
|-
|73
|луна
|aʔtap
|tapo
|ya
|-
|74
|звезда
|okihat
|ñayino
|ðaoku
|-
|75
|вода
|akohã
|nam
|naʔme
|-
|76
|дождь
|akohã
|nam posoe
|naʔme
|-
|77
|камень
|muka
|takuypa
|liːne
|-
|78
|песок
|iñãkosa
|inoku
|lunükü
|-
|79
|земля
|iñã
|inokučin
|boʔte
|-
|80
|облако
|karapaso
|usəyna
|sapənawi
|-
|81
|дым
|šana
|yui
|čipe
|-
|82
|огонь
|ani
|šoko
|nühẽ
|-
|83
|пепел
|šoni
|tukutu
|meːte
|-
|84
|гореть
|asipa
|šoko
|we/niʔ
|-
|85
|путь
|aʔma
|mu
|iːkilu
|-
|86
|гора
|piʔa
|takwa
|wiːke
|-
|87
|красный
|araʔwi
|ayña
|leme
|-
|88
|зелёный
|atehe
|šanurua
|nüčü
|-
|89
|жёлтый
|pišio
|pusia
|kaləmadə
|-
|90
|белый
|araway
|sae
|kaləmate
|-
|91
|чёрный
|sipan/soson
|tsaiña
|kabi/weʔči
|-
|92
|ночь
|tose
|useyna
|iːkisu
|-
|93
|горячий
|kuri
|ɨrɨa
|we
|-
|94
|холодный
|roma/kima
|unkoya
|antsu/mihu
|-
|95
|полный
|topi
|ukwa
|suku
|-
|96
|новый
|koma
|yenkoña
|asi
|-
|97
|хороший
|taseri
|amayñakoa
|kuduma/eːdi
|-
|98
|круглый
|siari
|način
|kuməsa
|-
|99
|сухой
|šona
|patokwa
|kaːte
|-
|100
|имя
|rawi
|marua
|entse
|}

Лукотка (1968) 
Лоукотка (1968) составил следующий список базовых слов для языка сапе.

 {| class="wikitable sortable"
!русский
!сапе
|-
|один
|koki
|-
|два
|ikiria
|-
|три
|komoña
|-
|голова
|koyanukú
|-
|глаз
|kam-kukú
|-
|зуб
|kaká
|-
|человек
|mínõ
|-
|вода
|inám
|-
|огонь
|txokó
|-
|солнце
|yám
|-
|маниок
|téntu
|-
|ягуар
|pudzyín
|-
|дом
|enaĩ
|}

Примечания 

Языки Бразилии
Макросемьи